Brennan Heart, azaz Fabian Bohn már évek óta aktív DJ és Producerként tevékenykedik (2005-ig DJ Thera nevezetű dj-vel alkotott duó volt Brennan & Heart néven). Több mint száz kiadott lemez fémjelzi tevékenységének népszerűségét a hardstyle színterén. DJ és Produceri munkái mellett Ő felel a részben általa alapított WE R (WE R Music) lemezkiadóért is. Ő a hardstyle első számú előadója.

Holland zenészek
1982-ben született személyek
Élő személyek